Voorstanders van een democratie
 Aanhangers van de Democratische Partij (Verenigde Staten) (Democratic Party)
 Democraten (Brazilië), een Braziliaanse politieke partij
 Demokraatit (Demokraatit), een Groenlandse politieke partij
 Democraten 66 (D66), een Nederlandse politieke partij
 Democraten.Nu, lokale politieke partij in Almelo